Галтель — вид рубанка із закругленою різальною кромкою, який використовують для вибирання жолобків.
 Галтель — профільована дерев'яна планка, що закриває стик стіни і підлоги (у цьому разі зазвичай називається плінтусом) або поділяє стіну на ділянки, а також штукатурний перехід у формі викружки від стіни до стелі.
 Галтель — округлення кута виробу.